Por Brownville pode estar à procura de:
 Brownville (Nebraska)
 Brownville (Nova Jérsei)
 Brownsville (Texas)

Ver também 
 Brownville

Desambiguações de topônimos